Канси:
 Канси — император Китая, правивший с 1661 по 1722 год.
 Словарь Канси — словарь китайского языка.
 Список ключей Канси — набор иероглифических ключей.
 Канси (жанр) — жанр японской поэзии.
 Канси (город) — город в Китае.

См. также 
 Кандзи